Синьков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Синьков Анатолій Іванович (1916) (1916—1986) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Синьков Анатолій Іванович (1915) (1915—198?) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (позбавлений звання у 1948 році).
 Синьков Олег Володимирович (*1965) — радянський і український хокеїст.
 Синьков Михайло Вікторович (1936—2011) — український математик.
 Синьков Сергій Михайлович (1909—1984) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Синьков Юрій Михайлович (*1970) — український футболіст.

Російські прізвища